Figueroa är ett spanskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bartolomé de Figueroa, spansk författare
 Cristóbal Mosquera de Figueroa, spansk författare
 Cristóbal Suárez de Figueroa, spansk författare
 Elías Figueroa, chilensk fotbollsspelare
 Emiliano Figueroa Larraín, chilensk president
 Erik Figueroa, svensk fotbollsspelare
 Francisco de Figueroa, spansk författare
 Gary Figueroa (född 1956), argentinsk vattenpolospelare
 Luciano Figueroa (född 1981), argentinsk fotbollsspelare
 Luis Pedro Figueroa, chilensk fotbollsspelare
 Maynor Figueroa, honduransk fotbollsspelare
 Óscar Figueroa (född 1983), colombiansk tyngdlyftare
 Pedro Pablo Figueroa, chilensk författare

Spanska efternamn